Schwanheim kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Schwanheim, Rheinland-Pfalz – kommuni Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, 
 Schwanheim, Frankfurt am Main – stadsdel i Frankfurt am Main, Rheinland-Pfalz,